Saint-Angel (Allier)
 Saint-Angel (Corrèze)
 Saint-Angel (Puy-de-Dôme)